– cacciatorpediniere varato nel 1894
  – incrociatore varato nel 1932
  – cacciatorpediniere varato nel 1953 e ceduto nel 1973 al Perù, che lo ribattezzò BAP Ferré